Ibirania é um gênero de dinossauro titanossauro saltassauríneo da Formação São José do Rio Preto, Cretáceo Superior (Santoniano ao Campaniano)  da Bacia Bauru, sudeste do Brasil. 

A espécie-tipo é Ibirania parva, cujo nome significa "o pequeno peregrino de Ibirá".

Descoberta e batismo 
O holótipo de Ibirania (LPP-PV-0200–0207), foi descoberto em camadas da Formação São José do Rio Preto na Fazenda dos Irmãos Garcia, em Vila Ventura, Município de Ibirá, noroeste do Estado de São Paulo. O holótipo consiste em uma vértebra dorsal posterior, vértebras caudais parciais, um rádio e ulna fragmentados, um metacarpo parcial e um metatarso quase completo. Espécimes adicionais foram coletados na mesma camada próximos do ponto onde saiu o holótipo, incluindo vértebras cervicais, dorsais e caudais parciais, fragmentos de uma fíbula e uma fíbula quase completa.

O nome genérico "Ibirania" combina uma referência a Ibirá, município onde os espécimes foram descobertos, com " ania", uma forma modificada da palavra grega "plania" que significa "andarilho, peregrino". O nome específico, "parva", é o derivado feminino da palavra latina "parvus", que significa "pequeno", dado o nanismo visto no táxon. Visto que a palavra Ibirá é um derivado português da palavra tupi "ybyrá", que significa "árvore", o significado do nome desta espécie pode ser traduzido tanto como "pequeno andarilho de Ibirá" como "pequeno andarilho das árvores", em referência ao seu provável comportamento de forrageio.

Descrição 
Ibirania foi descrito a partir de ao menos quatro indivíduos, sendo o holótipo o mais completo deles. Ambos espécimes referidos a esta espécie são representados por materiais axiais e apendiculares.

Com base nos materiais do holótipo, Ibirania parva é estimado em apenas  de comprimento, tornando-o um dos menores saurópodes conhecidos até agora. Seu esqueleto axial exibia uma pneumaticidade interna bastante acentuada, inclusive preservando resquícios de divertículos.

Análises histológicas de um dos espécimes referidos a Ibirania revelaram que o indivíduo apresentava um grave caso de osteomielite, provavelmente causada por uma infecção parasítica sanguínea.

Classificação 
Ibirania era um membro derivado de Saltasaurinae, um clado conhecido por englobar alguns dos menores titanossauros conhecidos. Ibirania foi recuperado como táxon irmão do clado formado pelos saltassauríneos patagônicos Bonatitan e Rocasaurus, ambos da Formação Allen (Campaniano ao Maastrichtiano).

O cladograma abaixo mostra os resultados das análises filogenéticas realizadas por Navarro et al. (2022):

Paleoambiente 

Diferente de outros saurópodes anões que viviam nos antigos arquipélagos onde hoje é a Europa, como Magyarosaurus, Lirainosaurus ou Europasaurus, Ibirania vivia no interior do Brasil, em um ambiente semiárido a árido e com períodos chuvosos intercalados por secas intensas. Nesse ambiente hostil, com recursos limitados sazonalmente, animais menores podem ter se favorecido, já que estes necessitam de menos recursos quando comparados à animais de grande porte.

Ao invés de migrar, estes titanossauros provavelmente permaneciam na região durante as secas e se especializaram em um nicho ecológico distinto de outros titanossauros. Refúgios de vegetação temporários durante estes períodos de estiagem podem ter sustentado as populações até a estação de chuvas.

Ibirania coexistiu ao lado de outros dinossauros, como o terópode abelissaurídeo Thanos simonattoi, prováveis unenlagiíneos e um megaraptorideo ainda sem nome. A fauna da região ainda contava com representantes de tartarugas podocnemidoideas, como Amabilis uchoensis, além de pequenos crocodiliformes notossúquios indeterminados.

Espécies fósseis descritas em 2022
Fósseis do Brasil
Saltasauridae
Titanosauria
Santoniano
Cretáceo Superior